Schnare ist der Familienname von:

 Eva Schnare (* 1958), deutsche Filmeditorin
 Heinrich Ernst Schnare (1789–1844), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Ludwig Schnare (1806–1887), deutscher Gutsbesitzer und Politiker